KylieFever2002: Live in Manchester — DVD концертного тура Кайли Миноуг KylieFever2002, снят в Манчестере, Англия, 4 мая 2002 года
, издан в 2002 году в формате DVD+CD.

Об альбоме 
DVD содержит полный концерт, за кадром документального, живой проекции песни "Cowboy Style", "Light Years" / "I Feel Love", "I Should Be So Lucky", и "Burning Up", и фотогалерея.

Список композиций 
DVD
"Come into My World"
"Shocked"
"Love at First Sight"
"Fever"
"Spinning Around"
"The Crying Game Medley"
"GBI: German Bold Italic"
"Confide in Me"
"Cowboy Style"
"Kids"
"On a Night Like This"
"The Loco-Motion"
"In Your Eyes"
"Limbo"
"Light Years"/"I Feel Love"
"I Should Be So Lucky"/"Dreams"
"Burning Up"
"Better the Devil You Know"
"Can't Get You Out of My Head"

Бонус CD
"Come into My World"
"Shocked"
"Love at First Sight"
"Fever"
"Spinning Around"
"The Crying Game Medley"
"Confide in Me"
"Cowboy Style"
"Kids"
"On a Night Like This"
"The Loco-Motion"
"In Your Eyes"
"Better the Devil You Know"
"Can't Get You Out of My Head"

Ссылки 
 Официальный сайт 

Видеоальбомы Кайли Миноуг
Видеоальбомы 2002 года